Eagle Air peut se référer à :
 Eagle Air Iceland (code ICAO : "FEI"), une compagnie aérienne basée en Islande.
 Eagle Air (Sierra Leone) (code ICAO : "EGR"), une compagnie aérienne basée au Sierra Leone.
 Eagle Air (Guinée) (code ICAO : "EGR"), une compagnie aérienne basée en Guinée.
 Eagle Air (Tanzanie) (code ICAO : "EFL"), une compagnie aérienne basée en Tanzanie.
 Eagle Air (Ouganda) (code ICAO : "EGU"), une compagnie aérienne basée en Ouganda.
 Eagle Airways (code ICAO : "EAG"), une compagnie aérienne basée en Nouvelle-Zélande.
 Eagle Airways (UK), ancienne compagnie aérienne qui sera renommée British Eagle.